Velika nagrada Monaka 2004 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2004. Odvijala se je 23. maja 2004.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:13,985
|align="center"| —
|-
! 2
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:14,345
| +0,360
|-
! 3
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:14,396
| +0,411
|-
! 4
| 8 
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:14,408
| +0,423
|-
! 5
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:14,516
| +0,531
|-
! 6
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:14,592
| +0,607
|-
! 7
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:14,716
| +0,731
|-
! 8
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:14,827
| +0,842
|-
! 9
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:14,951
| +0,966
|-
! 10
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:15,039
| +1,054
|-
! 11
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 1:15,352
| +1,367
|-
! 12
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 1:15,725
| +1,740
|-
! 13
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 1:15,859
| +1,874
|-
! 14
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 1:15,919
| +1,934
|-
! 15
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 1:16,169
| +2,184
|-
! 16
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:16,248
| +2,263
|-
! 17
| 18 
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 1:16,488
| +2,503
|-
! 18
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 1:17,443
| +3,458
|-
! 19
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 1:20,060
| +6,075
|-
! 20
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 1:20,115
| +6,130
|}

Dirka

|-
! 1
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 77
| 1:45:46,601
| 1
| 10
|-
! 2
| 9
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 77
| + 0,497 s
| 2
| 8
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 77
| + 1:15,766
| 6
| 6
|-
! 4
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 76
| +1 krog
| 9
| 5
|-
! 5
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 76
| +1 krog
| 16
| 4
|-
! 6
| 16
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 76
| +1 krog
| 15
| 3
|-
! 7
| 18
|  Nick Heidfeld
| Jordan-Ford
| 75
| +2 kroga
| 17
| 2
|-
! 8
| 17
|  Olivier Panis
| Toyota
| 74
| +3 krogi
| 13
| 1
|-
! 9
| 21
|  Zsolt Baumgartner
| Minardi-Cosworth
| 71
| +6 krogov
| 19
|  
|-
! 10
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 69
| Menjalnik
| 12
|  
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 45
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 41
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 27
| Pneumatics
| 5
|  
|-
! Ods
| 20
|  Gianmaria Bruni
| Minardi-Cosworth
| 15
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 19
|  Giorgio Pantano
| Jordan-Ford
| 12
| Prenos
| 18
|  
|-
! Ods
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 11
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 10
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 2
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 2
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Sauber-Petronas
| 2
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 15
|  Christian Klien
| Jaguar-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 14
|  
|}

Formula 1 sezona 2004
2004